Nicolau III é um nome comum a várias pessoas :
 Nicolau III Gramático - patriarca de Constantinopla entre 1084 e 1111.
 Papa Nicolau III - papa entre 1277 - 1280
 Nicolau III Zorzi - marquês do Marquesado de Bodonitsa entre 1411 até 1414.

Desambiguações de antropônimos